La sigla FTA puede hacer referencia a:

 Federal Transit Administration (FTA).
 Free to air (FTA).
 Absorción de Anticuerpos de Treponémicos Flurecentes FTA-ABS (FTA).
 Teorema fundamental del álgebra (FTA por sus siglas en inglés).
 Australia-Chile FTA.
 Free trade area (FTA o TLC).
 Fábrica de Tractores Agrícola S. A. (FTA).

Siglas